Sixth Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sixth Street Bridge (Michigan), ID-Nr. 76001030
 Sixth Street Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 86000017